Rue de la Pépinière fait référence à

 la rue de la Pépinière à Bruxelles.
 la rue de la Pépinière à Paris.
 la rue de la Pépinière-Montrouge, ancienne voie du Petit-Montrouge (commune de Montrouge), incorporée au  de Paris en 1860.